Plaats in Indonesië
 Sukowidi (Kartoharjo), een plaats in het bestuurlijke gebied Magetan in de provincie Oost-Java
 Sukowidi (Nguntoronadi), een plaats in het bestuurlijke gebied Magetan in de provincie Oost-Java
 Sukowidi (Panekan), een plaats in het bestuurlijke gebied Magetan in de provincie Oost-Java